Нижче наведено список 557 муніципалітетів департаменту Дордонь.

Дордонь

Дордонь